Cerkev sv. Martina je ime več cerkva:
 Cerkev sv. Martina, Bled
Cerkev sv. Martina, Domanjševci
 Cerkev sv. Martina, Dvorjane
 Cerkev sv. Martina, Kamnica pri Mariboru
 Cerkev sv. Martina, Kobilje
 Cerkev sv. Martina, Kranj
 Cerkev sv. Martina, Martjanci
 Cerkev sv. Martina, Šmartno
 Cerkev sv. Martina, Ponikva
 Cerkev sv. Martina, Prekopa
 Cerkev sv. Martina, Šmartno ob Dreti
 Cerkev sv. Martina, Šmartno pri Litiji
 Cerkev sv. Martina, Trbovlje
 Cerkev sv. Martina, Veliko Mlačevo
 Cerkev sv. Martina, Zgornja Draga
 Cerkev sv. Martina, Žapuže